Лотус () — британская автогоночная команда, выступающая в чемпионате мира Формулы-1. Является преемницей заводской команды «Рено», проданной в конце 2009 года частному люксембургскому инвестиционному фонду Genii Capital. В сезоне 2010 года команда выступала под именем Рено, несмотря на то что являлась частной.

С 2011 года спонсором и совладелецем команды являлась компания Lotus Cars, а команда называлась Lotus Renault GP. В сезоне 2012 года была переименована в Lotus F1 Team, однако в апреле основной владелец — инвестиционная компания Genii — разорвала контракт титульного спонсора с Lotus Cars после того, как стало известно о неустойчивом финансовом положении производителя спорткаров. В 2015 году команда была продана Renault Group и, начиная с 2016 года выступает как Renault Sport Formula One Team.

История

Сезон 2012 
С 2012 года пилотами команды являются чемпион мира 2007 года финн Кими Райкконен, пропустивший два сезона, и француз Ромен Грожан, также не выступавший в Формуле-1 с конца 2009 года.

Сезон 2013 
В первой же гонке сезона, в Австралии, Райкконен, стартовав седьмым, выиграл, оставив позади находящиеся в хорошей форме на старте сезона автомобили Ред Булл, Феррари и Мерседеса. Это стало возможно благодаря тактике двух пит-стопов, а не трёх, как у остальных пилотов лидирующей группы. Грожан проехал не очень удачно, опустившись со стартового восьмого места на финишное десятое.

Сезон 2014 
В конце ноября 2013 года стало известно, что с командой на сезон 2014 подписал контракт Пастор Мальдонадо при спонсорской поддержке венесуэльской нефтяной компании PDVSA; также был продлён контракт с Грожаном.

Сезон 2015 
9 октября 2014 года стало известно, что с 2015 года они будут использовать моторы Mercedes.

В 2015 году финансовые проблемы команды часто становятся источником новостей.

По окончании сезона становится известно, что команда продана концерну Рено за символическую сумму в 1 фунт стерлингов.

Результаты выступлений в гонках

См. также 
 Конфликт вокруг бренда Lotus
 Лотус (автогоночная команда)
 Рено (автогоночная команда)

Примечания

Ссылки 
 
 

Команды Формулы-1
Lotus Cars
Автогоночные команды Великобритании